Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Raffaella Reggi-Concato che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 5-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Terry Phelps (quarti di finale)
 Alycia Moulton (secondo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (semifinali)
 Lisa Bonder-Kreiss (terzo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)

 Elise Burgin (terzo turno)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Susan Mascarin (secondo turno)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Sabrina Goleš (quarti di finale)
 Raffaella Reggi-Concato (Campionessa)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1986